Нарев або Нарва — річка в Білорусі та Польщі, права притока Вісли.
Нарев або Нарва — село у Польщі, центр гміни у Підляському воєводстві, колись місто Галицько-Волинського князівства.

Див. також 
Нарва (значення)